Hilton Ruggles (né le  à Montréal dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il passe la quasi-totalité de sa carrière professionnelle au Royaume-Uni en jouant entre 1986 et 2005 dans différents clubs. En 2009, il est mis en avant pour sa carrière dans les clubs britanniques en étant admis au Temple de la renommée du hockey britannique.

Biographie 

Ruggles commence sa carrière de joueur de hockey en tant que junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les Voisins de Laval en 1980-1981. Par la suite, il rejoint les Draveurs de Trois-Rivières pour une saison puis signe avec les Chevaliers de Longueuil. Avec les Chevaliers, il inscrit 83 puis 113 points, à chaque fois, il termine troisième pointeur de l'équipe.

En 1985-1986, il rejoint le championnat professionnel d'Italie et le club d'Asiago. Deux saisons plus tard, alors qu'il est âgé de vingt-cinq ans, il signe pour la première fois avec une équipe du Royaume-Uni, les Whitley Warriors de la .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1981 || Voisins de Laval || LHJMQ || 41 || 9 || 10 || 19 || 80 || || || || || 
|-
| 1981-1982 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 23 || 9 || 10 || 19 || 18 || || || || || 
|- 
| 1982-1983 || Chevaliers de Longueuil || LHJMQ || 69 || 29 || 54 || 83 || 66 || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Chevaliers de Longueuil || LHJMQ || 59 || 63 || 50 || 113 || 82 || || || || || 
|- 
| 1986-1987 || A&O Asiago || Série A || || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1988-1989 || Whitley Warriors || Coupe d'Automne || 8 || 23 || 19 || 42 || 14 || || || || || 
|-
| Whitley Warriors || BHL || 34 || 97 || 92 || 189 || 107 || 5 || 7 || 11 || 18 || 16
|- 
|rowspan="2"| 1989-1990 || Whitley Warriors || Coupe d'Automne || 7 || 21 || 14 || 35 || 37 || || || || || 
|- 
| Whitley Warriors || BHL || 20 || 48 || 28 || 76 || 50 || || || || || 
|- 
|rowspan="3"| 1990-1991 || Murrayfield Racers || Coupe d'Automne || 6 || 18 || 12 || 30 || 10 || || || || || 
|-  
| Solihull Barons || BHL || 10 || 17 || 12 || 29 || 78 || || || || || 
|-
| Whitley Warriors || BHL || 24 || 39 || 49 || 88 || 79 || 6 || 8 || 6 || 14 || 16
|- 
| rowspan="2"| 1991-1992 || Whitley Warriors || Coupe d'Automne || 8 || 15 || 7 || 22 || 17 || || || || || 
|-
| Whitley Warriors || BHL || 33 || 52 || 46 || 98 || 152 || 7 || 9 || 12 || 21 || 18
|- 
| rowspan="3"|1992-1993 || Murrayfield Racers || Coupe B&H || 6 || 10 || 9 || 19 || 15 || || || || || 
|- 
| Cardiff Devils || Coupe B&H || 3 || 4 || 6 || 10 || 6 || || || || || 
|- 
| Cardiff Devils || BHL || 34 || 81 || 62 || 143 || 81 || 8 || 15 || 10 || 25 || 22
|-
|rowspan="2"| 1993-1994 || Cardiff Devils || Coupe B&H || 11 || 23 || 14 || 37 || 52 || || || || || 
|- 
| Cardiff Devils || BNL || 43 || 100 || 77 || 177 || 52 || 8 || 17 || 12 || 29 || 12
|-
| rowspan="2"| 1994-1995 || Cardiff Devils || Coupe B&H || 13 || 20 || 12 || 32 || 30 || || || || || 
|- 
| Cardiff Devils || BNL || 44 || 93 || 64 || 157 || 96 || 7 || 13 || 8 || 21 || 10
|-
| rowspan="2"|1995-1996 || Manchester Storm || Coupe B&H || 8 || 14 || 7 || 21 || 20 || || || || || 
|- 
| Manchester Storm || BNL || 51 || 112 || 79 || 191 || 195 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Manchester Storm || LEH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1996-1997 || Manchester Storm || Coupe B&H || 8 || 5 || 3 || 8 || 20 || || || || || 
|- 
| Manchester Storm || ISL || 41 || 18 || 9 || 27 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 1997-1998 || Manchester Storm || EHL || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| rowspan="3"| 1997-1998 || Manchester Storm || Coupe Express || 14 || 5 || 6 || 11 || 6 || || || || || 
|- 
| Manchester Storm || Coupe B&H || 14 || 4 || 4 || 8 || 14 || || || || || 
|-
| Manchester Storm || ISL || 28 || 8 || 10 || 18 || 8 || 9 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| rowspan="2"| 1998-1999 || Newcastle Riverkings || Coupe B&H || 10 || 4 || 5 || 9 || 0 || || || || || 
|-
| Newcastle Riverkings || ISL || 42 || 14 || 18 || 32 || 28 || 6 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
|rowspan="2"| 1999-2000 || Newcastle Riverkings || Coupe B&H || 8 || 4 || 2 || 6 || 6 || || || || || 
|-
| Newcastle Riverkings || ISL || 42 || 12 || 7 || 19 || 34 || 8 || 0 || 5 || 5 || 8
|-
|rowspan="4"| 2000-2001 || Coventry Blaze || Coupe B&H || 8 || 6 || 8 || 14 || 36 || || || || || 
|-
| Coventry Blaze || Planet Ice Shield (UK) || 8 || 6 || 3 || 9 || 24 || || || || || 
|-
| Coventry Blaze || Challenge Cup || 8 || 5 || 9 || 14 || 26 || || || || || 
|-
| Coventry Blaze || BNL || 36 || 34 || 34 || 68 || 32 || 6 || 2 || 0 || 2 || 4
|- 
|rowspan="2"| 2001-2002 || Coventry Blaze || Challenge Cup || 8 || 6 || 6 || 12 || 10 || || || || || 
|-
| Coventry Blaze || BNL || 44 || 25 || 33 || 58 || 72 || 10 || 6 || 6 || 12 || 24
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || Coventry Blaze || FBNL || 36 || 18 || 29 || 47 || 48 || 10 || 5 || 8 || 13 || 16
|-
| Coventry Blaze || Coupe Findus || 10 || 5 || 6 || 11 || 42 || || || || || 
|- 
| 2003-2004 || Coventry Blaze || EIHL || 56 || 22 || 23 || 45 || 66 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|rowspan="3"| 2004-2005 || Newcastle Vipers || Winter Cup || 19 || 6 || 7 || 13 || 74 || || || || || 
|- 
| Newcastle Vipers || Crossover League || 12 || 1 || 6 || 7 || 16 || || || || || 
|-
| Newcastle Vipers || BNL || 33 || 16 || 17 || 33 || 42 || || || || || 

| ||  || 980 ||  ||  || 97 || 89 || 83 || 172 || 16

Références

Voir aussi 

Naissance en juin 1963
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace